Lázaro Cárdenas del Río kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Lázaro Cárdenas del Río, Sabanilla, 
 Lázaro Cárdenas del Río, Pijijiapan, 
 Lázaro Cárdenas del Río, Michoacán de Ocampo, Coahuayana, 

Robotskapade Mexikoförgreningar